Die Italienische Fußballmeisterschaft 1926/27 war die 26. italienische Fußballmeisterschaft, die von der Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ausgetragen wurde. Italienischer Meister 1926/27 wurde der FBC Turin, später wurde der Titel dem Verein aber entzogen, sodass es offiziell keinen italienischen Meister von 1927 gibt. Zunächst fand eine Vorrunde in zwei Gruppen statt, die drei besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, wo der italienische Fußballmeister 1926/27 ausgespielt wurde.

Meisterschaft

Girone A 

|}

Girone B 

|}

Finalrunde 

|}

Damit war der FBC Turin italienischer Fußballmeister 1926/27.

Bestechungsskandal 
Die Freude der Turiner Anhänger über den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte war aber nur von kurzer Dauer, denn bereits im nächsten Jahr wurde dem FBC der Titel wieder aberkannt, da eine Verstrickung in den ersten italienischen Fußballskandal entdeckt wurde. Funktionäre des FBC Turin hatten vor dem letzten Finalrundenspiel gegen Juventus Turin dem Juve-Spieler Luigi Allemandi Geld in Höhe von 50.000 Lire angeboten, damit dieser schlecht spiele und Torino gewinne. Allemandi ging jedoch nicht darauf ein, der FBC Turin gewann das Spiel auch so 2:1 und damit die Meisterschaft. Doch im Nachhinein flog die versuchte Bestechung auf und der Titel wurde dem FBC Turin aberkannt, die betroffenen Funktionäre lebenslang gesperrt. Ein neuer Titelträger für 1926/27 wurde nicht festgelegt.

Meistermannschaft

Quellen 
 Almanacco Illustrato del Calcio Edizione 2005

Fußballsaison 1926/27